Julio Romano (Iulius Romanus) fue un gramático romano del 
 Giulio Romano fue un pintor, arquitecto y decorador italiano del